Barcelone, Catalogne, Espagne, est divisée en 10 districts et subdivisée en 73 quartiers couvrant une superficie de 101,35 km². Les districts de Barcelone sont des divisions administratives intracommunales qui partagent la ville. Ils disposent d’autonomie et de capacité de décision et de gestion économique dans certains domaines. Certains de ces districts ont une histoire antérieure en tant que municipalités indépendantes qui ont été intégrées à la ville de Barcelone à la fin du XIXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle, comme Sarrià, Les Corts, Sant Andreu de Palomar, Gràcia ou Sant Martí de Provençals.

Liste des 10 districts et 73 quartiers de Barcelone

Plan des quartiers de Barcelone

Notes et références 

District de Barcelone